Het WTA-tennistoernooi van Guangzhou (officieel Guangzhou Open) van 2019 vond plaats van maandag 16 tot en met zaterdag 21 september 2019 in de Chinese stad Guangzhou. Het was de zestiende editie van het toernooi. Er werd gespeeld op hardcourtbanen.

Enkelspel 
Titelverdedigster Wang Qiang was het tweede reekshoofd. Zij strandde al in de eerste ronde.

De als eerste geplaatste Oekraïense Elina Svitolina won haar openingspartij, maar moest in de tweede ronde afhaken wegens pijn in een knie.

Het derde reekshoofd, Sofia Kenin uit de Verenigde Staten, won het toer­nooi. In de finale ver­sloeg zij de Australische wildcard-speelster Samantha Stosur in drie sets, met een tiebreak in de eerste set. Kenin wist voor het eerst in haar loop­baan het toer­nooi van Guangzhou op haar naam te schrij­ven. Het was haar derde WTA-titel, alle drie in 2019. Zij won US$ 111.164 prijzen­geld op dit toernooi.

De Nederlandse Lesley Pattinama-Kerkhove had zich via het kwalificatietoernooi een plek in de hoofdtabel veroverd – daar verloor zij haar openingspartij.

Er waren geen Belgische deelneemsters.

Geplaatste speelsters

Toernooischema

Finale

Bovenste helft

Onderste helft

Dubbelspel 

Van de titelhoudsters Monique Adamczak en Jessica Moore had de eerste zich niet voor deze editie van het toer­nooi ingeschreven. Moore speelde samen met Dalila Jakupović – zij verloren meteen hun openingspartij.

Het eerste reekshoofd, Samantha Stosur en Zhang Shuai, kwam evenmin voorbij de eerste ronde.

Het ongeplaatste duo Peng Shuai en Laura Siegemund won het toer­nooi. In de finale ver­sloe­gen zij het eveneens ongeplaatste koppel Alexa Guarachi en Giuliana Olmos in twee sets. Het was hun eerste gezamen­lijke titel. De Chinese Peng had daar­naast 23 eerdere dubbel­spel­titels met andere partners; de Duitse Siegemund vier.

De Belgische Yanina Wickmayer en Arina Rodionova uit Australië bereikten de tweede ronde.

De Nederlandse Lesley Pattinama-Kerkhove en Ankita Raina uit India kregen op het nippertjs als alternate toegang tot het dubbelspeltoernooi – zij konden evenwel na hun eerste optreden huiswaarts keren.

Geplaatste teams

Toernooischema

Externe links 
 Enkelspel
 Dubbelspel

Guangzhou 2019
Guangzhou